Сообщение минимальной длины — это формальное переопределение принципа бритвы Оккама на языке теории информации: даже если модели не эквивалентны в точности, та из них, которая порождена наикратчайшим сообщением, является наиболее корректной. Понятие было введено Крисом Уоллесом.

Примечания 

Алгоритмическая теория информации